Чемпионат Азии по пляжному футболу 2019 для зоны АФК — континентальный турнир по пляжному футболу, который прошел с 9 по 17 марта 2019 года в Таиланде. Два финалиста и победитель матча за третье место получили право представлять конфедерацию на чемпионате мира 2019 года. Чемпионский титул защищал , но проиграв в четвертьфинале Японии не смог защитить титул и не поехал на чемпионат мира 2019 года.

Участвующие команды 
Ниже представлены 15 команд примут участие в турнире:

  (Хозяева)

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019
Чемпионаты мира в Таиланде
Спорт в Таиланде в 2019 году
Паттайя
Март 2019 года
Международные соревнования по футболу в Таиланде